Щедрино — название населённых пунктов в России:

 Щедрино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Щедрино — исчезнувшее село в Первомайском районе Крыма.
 Щедрино — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Щедрино — деревня в Вачском районе Нижегородской области.
 Щедрино — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.